Eqaluit Kuuat bezeichnet:
 Eqaluit Kuuat (Fluss, Alluttoq), Fluss im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Eqaluit Kuuat (Fluss, Sarfannguaq), Fluss im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Eqaluit Kuuat (Fluss, Narsaq), Fluss im Distrikt Narsaq, Grönland
 Eqaluit Kuuat (Fluss, Ilulialik), Fluss im Distrikt Nuuk, Grönland
 Eqaluit Kuuat (Fluss, Kangerluarsussuaq), Fluss im Distrikt Nuuk, Grönland
 Eqaluit Kuuat (Fluss, Kuannersooq), Fluss im Distrikt Paamiut, Grönland
 Eqaluit Kuuat (Fluss, Torsukattak), Fluss im Distrikt Paamiut, Grönland
 Eqaluit Kuuat (Fluss, Qaqortoq), Fluss im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Eqaluit Kuuat (Fluss, Uummannaq), Fluss im Distrikt Uummannaq, Grönland